Jöns Andersson kan syfta på

 Jöns Andersson (1808-1881), hemmansägare och politiker
 Jöns Andersson i Örstorp, född 1838, jordbrukare och politiker